

Geografia
 Château-Renault – comune francese del dipartimento dell'Indre e Loira

Navi
 Châteaurenault – incrociatore protetto della Marine nationale francese
 Châteaurenault (D 606) – nome con cui fu noto l'incrociatore leggero della Regia Marina italiana Attilio Regolo dopo la sua cessione alla Marine nationale francese